Blandare kan syfta på:

 Blandare – reglage som blandar varmvatten med kallvatten, se vattenkran
 Blandare – krets som blandar två frekvenser, se mixer (elektronik)

Se även
  Blandaren